Мајкл Џексон се може односити на:
 Мајкл Џексон, америчког певача.
 Мајкл Џексон (генерал), генерала војске Уједињеног Краљевства.
 Мајкл Џексон (фудбалер), енглеског фудбалера.
 Мајкл Џексон (кошаркаш), америчког кошаркаша.